Тереза Элен Рэндл (; род. , Лос-Анджелес) — американская актриса.

Биография 
Тереза Рэндл родилась 27 декабря 1964 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Окончила колледж Беверли-Хиллз, некоторое время играла в театре и снималась в рекламе.

Дебютировала в кино в 1987 году. В 1993 году сыграла главную женскую роль в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз 3». В 1996 году сыграла главную роль в фильме «Девушка № 6». В 1998 году она была номинирована на премию «Blockbuster Entertainment Award» в категории «Лучшая актриса второго плана — Хоррор» за фильм «Спаун».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США